Il toponimo Secuieni può riferirsi a diverse località della Romania:

 Secuieni, comune del distretto di Bacău
 Secuieni, comune del distretto di Harghita
 Secuieni, comune del distretto di Neamț